Pombeiro de Ribavizela - freguesia no concelho de Felgueiras
 São Paio de Ribavizela - antiga designação da freguesia de São Paio de Vizela, no concelho de Vizela

Desambiguação